Lergetingar (Odynerus) är ett släkte av getingar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Lergetingar ingår i familjen getingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Getingar